Regering van lopende zaken, een ontslagnemende regering met beperkte bevoegdheden
 Lopende Zaken (televisieprogramma), een voormalig televisieprogramma van de Nederlandse omroep VPRO
 een aflevering van de Nederlandse televisieserie Flodder, zie de lijst